bosknikspriet
 kalkknikspriet
 moerasknikspriet